La Quiringucua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Quiringucua, Guerrero, ort, 
 La Quiringucua, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar